Nästtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nästtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Nästtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (7,27 ha)
Nästtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,91 ha)
Västra Nästtjärnen, sjö i Åre kommun,  (1,08 km²)
Östra Nästtjärnen, sjö i Åre kommun,  (19,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn